Лас Ислас има више значења:

 Лас Ислас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Ислас (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Ислас (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Ислас, Ел Сенисиљо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику